Bones může znamenat:
 Bones (film, 2001) – hororový film z roku 2001
 Bones (film, 2010) – dramatický film z roku 2010
 Bones (studio) – japonské animační studio

hudba
 Bones (hudební skupina) – americká power popová hudební skupina
 „Bones“ (píseň, Equinox) – píseň z roku 2018
 „Bones“ (píseň, Ginny Blackmore) – píseň z roku 2013
 „Bones“ (píseň, Editors) – píseň z roku 2008
 „Bones“ (píseň, The Killers) – píseň z roku 2006
 „Bones“ (píseň, Michael Kiwanuka) – píseň z roku 2011
 „Bones“ (píseň, Young Guns) – píseň z roku 2013
 „Bones“ (píseň, Galantis) – píseň z roku 2019
 Bones (album, Son Lux) – album z roku 2015
 Bones (album, Young Guns) – album z roku 2012